Neko est la transcription en lettres romaines (romaji) du mot signifiant chat en japonais.

Technologie 
 Neko (langage), langage de programmation
 Neko (logiciel), logiciel libre affichant un chat qui poursuit le curseur de la souris, développé au départ sur X Window
 Neko Entertainment, distributeur et développeur français de jeux vidéo.

Personnalités 
Aum Neko, pseudonyme de Sarun Chuichai, personnalité politique thaïlandaise
Neko Case, chanteuse d'Alternative Country américaine
 Neko Hiroshi, comédien japonais

Autres 
 Maneki-neko, figurine d'accueil japonaise
 Nekomimi ou nekogirl, personnage généralement féminin doté d'oreilles de chat
 Neko Corp, éditeur de jeux de société
 Nekomix, association éditrice de fanzines manga, bandes dessinées et comics
 Néko Harbor, une baie située en Antarctique
 Neko Majin, manga dessiné par Akira Toriyama

Homonymie
Homonymie de prénom